Kevin Cyril Davies (Sheffield, 26 maart 1977) is een Engels voormalig voetballer die als aanvaller speelde.

Davies' loopbaan in het betaald voetbal begon bij Sheffield United. Hij bereikte op zijn vijftiende het eerste elftal van Chesterfield, waarmee hij in het seizoen 1996/97 de halve finales van de FA Cup bereikte. Zijn optreden leverde hem in mei 1997 een transfer op naar Southampton. Na een seizoen stapte hij over naar Blackburn Rovers om na een jaar terug te keren naar Southampton. In 2002 werd hij verhuurd aan Millwall. Na afloop van zijn contract bij Southampton vervolgde Davies zijn loopbaan bij Bolton Wanderers, waarvoor hij tien seizoenen speelde. Davies verhuisde vervolgens in 2013 naar zijn laatste club Preston North End. Hiervoor speelde hij nog twee seizoenen.

Davies kwam driemaal uit voor het Engels elftal onder 21 jaar. Hij maakte in 2010 op 33-jarige leeftijd, als oudste debutant ooit, zijn debuut voor in Engels voetbalelftal, in een interland tegen Montenegro.

Statistieken

(Bijgewerkt t/m 10-5-2014)

Zie ook 
 Lijst van spelers in de Premier League
 Lijst van spelers van Southampton FC

Engels voetballer